A 12 126-os számú mellékút egy valamivel több, mint 7 kilométer hosszú, öt számjegyű mellékút a Börzsöny Nógrád vármegyei részén. Borsosberényt köti össze Diósjenővel, egy szakaszon erdei útviszonyok között haladva.

Nyomvonala 

Borsosberénynél ágazik ki a 2-es főútból, annak a 62+100-as kilométerszelvénye közelében. Első szakaszának települési neve Rákóczi Ferenc utca, majd a Petőfi utca nevet viseli. Mintegy 2 kilométer megtétele után éri el a  Borsosberény megállóhelyét, majd onnantól makadámburkolatú erdei útként halad tovább, de úgy is tovább számozódik. Diósjenőn a 7. kilométere előtt kiágazik belőle a 12 319-es út, majd a település központjába érve véget ér, nem sokkal a 7. kilométere után, a 12 122-es útba csatlakozva, utóbbinak a 6+800-as kilométerszelvénye közelében.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.kozut.hu adatbázisa szerint 7,145 kilométer.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 9. 

12126
Börzsöny